Skrzypiec ist der Name folgender polnischer Orte:
 Skrzypiec (Rytwiany) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Skrzypiec (Gidle) in der Woiwodschaft Łódź
 Skrzypiec (Lubrza) in der Woiwodschaft Oppeln
 Skrzypiec (Choszczno) in der Woiwodschaft Westpommern